

Astronomia 
 Weber – cratere lunare
 4152 Weber – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Contea di Weber – nello Utah (USA)
 Weber City – comune della contea di Scott, in Virginia (USA)
 Weber Ridge – dorsale rocciosa nel settore settentrionale dei Monti Pensacola, in Antartide

Motori 
 Weber – fabbrica di carburatori
 Weber & Cie. – produttore svizzero di automobili (1899-1906)
 Muz Weber – squadra motociclistica

Scienza 
 weber – unità di misura del flusso magnetico
 Apparato di Weber – parte anatomica dell'orecchio medio in alcuni ordini di pesci
 Legge di Weber-Fechner – relazione tra uno stimolo fisico e la percezione umana del medesimo
 Numero di Weber – gruppo adimensionale
 Prova di Weber – esame medico
 Sindrome di Weber – forma di ictus cerebrale
 Sindrome di Sturge-Weber – disturbo congenito neurologico e dermatologico

Persone

Altro
 Warren Weber – personaggio della serie TV Happy Days
 Weber Hydraulik – produttore tedesco di componenti idraulici
 Weber-Stephen – azienda produttrice di barbecue
 Weber State University – università statunitense sita a Ogden, nello Utah
 I tessitori (Die Weber) – dramma teatrale in cinque atti di Gerhart Hauptmann